Das Building Society NSW Open 1982 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 22. bis 28. November 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Sydney